Нинуа () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Нинуа, Вахтанг Давидович (1916—1981) — советский артист театра и кино.
 Нинуа, Габриэль (1912—1996) — грузинский советский инженер и педагог.
 Нинуа, Ника (род. 1999) — грузинский футболист.
 Нинуа, Сергей (1913—?) — советский футболист.
 Нинуа, Тамаз Вахтангович (1944—2009) — советский военнослужащий, генерал-майор. Министр безопасности Грузии.
 Нинуа, Темур (род. 1949) — грузинский художник, театральный декоратор.

См. также 
Кидин-Нинуа — правитель города Ашшура приблизительно в 1615—1601 годах до н. э.